Onecht kind, buitenechtelijk kind, kind dat buiten het huwelijk is verwekt
 Onechte breuk, een begrip uit de rekenkunde
 Boerenbruiloft (feest), een begrip tijdens carnaval waarbij het paar in de 'onecht' wordt verbonden.

Zie ook 
 Echt (doorverwijspagina)
 Vals (doorverwijspagina)